

Geografia

Austria 
 Markt Hartmannsdorf – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Niemcy 
 Hartmannsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Hartmannsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Hartmannsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Hartmannsdorf b. Kirchberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Hartmannsdorf-Reichenau – gmina w krajju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Hartmannsdorf – osiedle w Lipsku

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Miłoszów
 Jarogniewice

Zobacz też 
 Großhartmannsdorf
 Nieder Groß Hartmannsdorf – Raciborowice Dolne
 Ober Groß Hartmannsdorf – Raciborowice Górne